A 25 605-ös számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút) Heves megyében, Eger területén.

A 2501-es út a 25-ös főútból ágazik ki, annak 12+900-as kilométerszelvényénél, Eger déli részén. Bár a két útpálya közvetlenül találkozik, van köztük egy rövid, kétirányú, átkötő útszakasz is, ez viseli a 25 605-ös számozást. Fontosabb funkciója, hogy a 25-ösről rövidebb úton viszi rá a Budapest felől érkező forgalmat a 2501-es kezdeti szakaszára, de szembeforgalmat is bonyolít. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 80 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 9.

Jegyzetek 

25605
25605